Bratland steht für:
 Bratland (Nordland), einem Ort in der Kommune Lurøy

Personen:
 Sondre Bratland (* 1938), norwegischer Folkmusiker, Sänger und Gesangspädagoge

Siehe auch:
 Braadland